Списак градова у Бразилу по два критеријума: укупном броју становника и урбаној популацији.

Највећи градови (градско становништво) 

Списак градова према укупном броју становника у одређеном статистичком региону:

Највећи градови (укупно) 

Списак градова према броју урбаног становништва:

Види још 
 Списак градова по државама

Бразил

Бразил